

Patronyme
 Angelica Bottero (), peintre italien baroque.
 Giambattista Bottero  (francisé en Jean-Baptiste Bottero) (1822-1897), homme politique italien.
 Jean Bottéro (1914-2007), historien français.
 Laura Bottero (), peintre italien.
 Pierre Bottero (1964-2009), écrivain français.
 Severino Bottero (1957-2006), entraîneur italien de ski alpin.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme